Ми-54 — один из проектов многоцелевого вертолёта разработки Московского вертолётного завода имени М. Л. Миля. Разработка начата в 1992 году в соответствии с принятой тогда «Программой развития гражданской авиационной техники России до 2000 года» с перспективой выхода на серийное производство в 1999 году. Из-за недостатка средств проект сильно затянулся (так, продолжение работ осуществлялось в соответствии с целевой программой «Развитие гражданской и авиационной техники на 2002—2010 годы и на период до 2015 года»); первый полёт был запланирован на 2011 год, однако финансовые проблемы продолжали задерживать проект и проект был закрыт в 2011 году.

По проекту вертолёт сможет использоваться как грузовой, пассажирский, VIP-корпоративный, медико-спасательный и патрульный. Разрабатывается возможность применения его в военных целях.

Конструкция 
Вертолёт проектировался по традиционной схеме с одним несущим четырёхлопастным винтом и X-образным рулевым винтом. Шасси трёхстоечное с передней опорой, в полёте убирается в фюзеляж. Кроме 4 дверей кабины предполагалось наличие грузовых створок, позволяющих осуществлять перевоз негабаритных грузов, имеется точка внешней подвески грузов до 1,8 тонн. В конструкции вертолёта предполагалось применить новые материалы и технологии, позволившие улучшить характеристики безопасности вертолёта и уменьшить эксплуатационные расходы.

Безопасность 
Среди отличительных особенностей безопасности вертолёта можно выделить:
 Топливная система, исключающая протекание топлива при аварийной посадке.
 Поглощающие удар стойки шасси
 Дополнительно амортизирующие кресла пассажиров
 Противообледенительная система
 Пылезащитные устройства двигателей
 Бортовая автоматизированная система контроля агрегатов и систем вертолёта
 Система аварийного приводнения
 Значительный диапазон эксплуатационных температур
 Наличие системы измерения массы вертолёта

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 

 Вертолёт Ми-54 — ОАО Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля
 Ми-54 на Airshow.ru

Вертолёты России
Вертолёты Ми